Oľšavka – comune del distretto di Spišská Nová Ves, nella regione di Košice
Oľšavka – comune del distretto di Stropkov, nella regione di Prešov